Quézac (Cantal) - gemeente in het Franse departement Cantal in de regio Auvergne-Rhône-Alpes
 Quézac (Lozère) -  voormalige gemeente in het Franse departement Lozère in de regio Occitanie